Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute du 19 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Katarina Srebotnik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tatiana Perebiynis et Yan Zi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Strasbourg
Tennis en France en 2008
Tennis en mai 2008